Almström ist der Name von

 Annie Almström (1867–1927)
 Björn Almström (* 1959), schwedischer Squashspieler
 Olof Almström (1869–1949), schwedischer Politiker
 Rolf Almström (* 1961), schwedischer Schriftsteller
 Robert Almström (1834–1911), schwedischer Politiker und Reichstagsabgeordneter
 Hans Almström (* 1950), schwedischer Sportler
 Victor Almström (* 1964), schwedischer Golfer